SMM může být:

 Solar Maximum Mission – americká družice fungující v osmdesátých letech dvacátého století
 Režim správy systému () – jeden z režimů procesorů rodiny x86